Махачек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Махачек, Душан (род. 1966) — чехословацкий гребец.
 Махачек, Симон (1799—1846) — чешский драматург и переводчик.
 Махачек, Фриц (1876—1957) — австрийский геоморфолог и физико-географ.
 Махачек, Ян (род. 1972) — чешский регбист.